Gai Nauci Rutil I, cònsol el 475 aC i el 458 aC 
 Gai Nauci Rutil II, cònsol el 411 aC 
 Gai Nauci Rutil III, cònsol el 287 aC